О́бнинск может означать:

 Обнинск —  город областного подчинения в Калужской области Российской Федерации (с 1956).
 «Обнинск» — старейшая обнинская газета, выходящая с 1957 года.
 «Обнинск» — российский футбольный клуб (1991—2005).
 «Обнинск» — российский мужской волейбольный клуб (1992—1996).
 «Обнинск» — российский женский волейбольный клуб (с 2004).
 «Обнинск» — российская атомная подводная лодка (АПЛ).
 «Обнинск» — алгоритм поискового движка Яндекс.Поиск, вышедший в 2010 году.

См. также 
 Обнинская АЭС
 Обнинская нота
 Обнинское
 Обнинский

Примечания